Paseo hace referencia a varios artículos:

Topónimos 
 Paseo marítimo
Paseo fluvial
Paseo militar

Paseos urbanos
 Paseo de ronda
 Paseo Colón
 Paseo del Prado (Madrid)
 Paseo de Recoletos (Madrid)
 Paseo de la Castellana (Madrid)
 Paseo de las Delicias (Madrid)
 Paseo de Gracia (Barcelona)
 Paseo Sagrera (Palma de Mallorca)
 Paseo de Zorrilla (Valladolid)
 Paseo y jardines de Pereda (Santander)
 Paseo de Julio (Buenos Aires)
 Paseo de la fama de Hollywood
 Paseo de los Ingleses (Niza)
 Paseo de las Delicias (Sevilla)
 Paseo Ahumada (Santiago de Chile)

Ciencia 
 Paseo o camino aleatorio, una formalización matemática de un paseo que es el resultado de dar sucesivos pasos en dirección aleatoria cada vez;
 Paseo cromosómico, proceso que se basa en determinar la secuencia nucleotídica de segmentos de DNA que se localizan a ambos lados de una región de DNA completamente caracterizada.
 Actividad extravehicular, también conocido como paseo espacial en astronáutica.

Títulos de obras 
 El paseo, película de Harold Trompetero, 2010.
 El paseo 2, película de Dago García y Harold Trompetero, 2012.
 El paseo (novela) (Der spaziergang), de Robert Walser, 1917.

Además 
 Paseo es la «acción de pasear o pasearse» (RAE)
 Paseo (fusilamiento), denominación que durante la Guerra Civil Española se daba a las ejecuciones por fusilamiento sin juicio.
 El Paseo (centro comercial), en San Salvador (El Salvador).